Christian Wirth est le nom de plusieurs personnalités :
 un musicien, Christian Wirth (musicien) ;
 un officier de la SS, Christian Wirth (SS), principalement connu pour avoir participé à la Shoah.